Lükaón, Árkádia királya
 Lükaón, Lükia királya, Pandarosz apja
 Lükaón, Priamosz és Hekabé fia